Be Here Now steht für:

 Be Here Now, Originaltitel des Buches „Sei jetzt hier“ des LSD-Forschers und Hindu-Konvertiten Ram Dass
 Be Here Now, Musikalbum der Band Oasis von 1997